USS Vulcan — название нескольких кораблей ВМС США:

 USS Vulcan (1884) — шхуна, в составе флота с 31 мая 1898 года.
 USS Vulcan (AC-5) — угольщик, в составе флота 2 октября 1909 года.
 USS Vulcan (AR-5) — плавучая мастерская, в составе флота с 14 июня 1941 года.